Василий Груше́цкий:
 Грушецкий, Василий Владимирович (1743—1813) — генерал-поручик, сенатор, действительный тайный советник, сенатор.
 Грушецкий, Василий Васильевич (1765—1804) — генерал-лейтенант, командир Харьковского кирасирского полка, шеф Нижегородского 17-го драгунского полка.
 Грушецкий, Василий Фёдорович — профессор, статский советник в г. Могилёве в 1850-х гг.